AUS eller Aus kan syfta på:

 AUS – nationalitetsbeteckning på motorfordon från Australien
 AUS – en tidigare skola vid armen, se Arméns underofficerskola
 A. u. s. - en latinsk förkortning, se Lista över latinska förkortningar